Скорая (кайка)
 Скорая (шебека)
 Скорая (галера, 1727)
 Скорая (галера, 1749)
 Скорая (фильм)

См. также 
 Скорый
 Скорая медицинская помощь
 Скорая помощь (значения)